Dwie miejscowości w Polsce:
 Lipówiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń
 Lipówiec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin